Ниже представлен список округов американского штата Канзас.

Общие данные 
Канзас состоит из 105 округов, занимая 6-е место из 50 в «Списке штатов США с наибольшим количеством округов». Большинство округов восточной части штата названо в честь известных американцев конца XVIII — середины XIX веков, большинство округов центральной и западной части штата — в честь ключевых фигур Гражданской войны (1861—1865).
Две пары округ—город образуют т. н. «»: это округ Уайандотт с городом Канзас-Сити и округ Грили с городом .
101 округ Канзаса живёт по , а 4 — по «горному».
В связи с тем, что Канзас представляет собой почти правильный прямоугольник (лишь его северо-восточный угол «сбит» рекой Миссури), вытянутый строго по линии запад—восток, у него отсутствуют такие понятия, как «самый северный округ штата» (их шесть), восточный (их семь), южный (их четырнадцать) и западный (их семь). Самый северо-восточный округ Канзаса — Донифан, самый юго-восточный — Чероки, самый юго-западный — Мортон, самый северо-западный — Шайенн.
Округа Канзаса имеют достаточно банальные названия: из 105 названий 78 также встречаются как именования округов в других штатах страны.
Лишь 5 из 105 округов Канзаса имеют население больше 100 000 человек, в них проживает 53,8 % населения штата.
Население Канзаса составляет  человек (2018), площадь —  (в т. ч. суша — ). Таким образом, среднее количество жителей округа —  человек, средняя площадь округа — 2030 км² (в т. ч. суша — 2017,35 км²), средняя плотность населения — 13,7 чел./км². 11 округов Канзаса имеют плотность населения один или менее чел./км², и 4 округа — более ста чел./км².
Округа по дате основания

 1855 год — 23 округа
 1857 — 4
 1859 — 6
 1860 — 4
 1861 — 1
 1862 — 1
 1867 — 31
 1868 — 2
 1870 — 1
 1872 — 3
 1873 — 12
 1874 — 1
 1875 — 2
 1879 — 2
 1881 — 1
 1883 — 1
 1885 — 1
 1886 — 4
 1887 — 5

«Рекордсмены»
 Самый большой округ — Батлер, 3748 км².
 Самый маленький округ — Уайандотт, 404 км².
 Округ с наибольшим количеством жителей — Джонсон, 584 451 человек.
 Округ с наименьшим количеством жителей — Грили, 1296 человек.
 Округ с наибольшей плотностью населения — Джонсон, 475,6 чел./км².
 Округ с наименьшей плотностью населения — Уоллис, 0,63 чел./км².
 Самые старые округа — 23 округа были основаны в 1855 году.
 Самые молодые округа — 5 округов были основаны в 1887 году.

Список 
Сортировка по умолчанию — по названию округа, по алфавиту. Также любой столбец можно отсортировать по алфавиту (по убыванию-возрастанию), нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.

 См. также 
 
 
 Список городов Канзаса
 Список округов и населённых пунктов Канзаса по доходу на душу населения 
 

 Примечания 

 Литература 
 , 610 стр.
 ; в 3 томах; 2723 стр.; (Том 1), (Том 2), (Том 3)
 Ридйорд, Джон. Kansas Place-names (1972), изд. University of Oklahoma Press, 613 с., ISBN 9780806109947

 Ссылки 
 Округа Канзаса: население (2000), площадь, окружные центры, год основания  на сайте naco.org Архивировано из первоисточника 25 октября 2007
 Округа Канзаса  на сайте 

Канзас
Округа